Het seizoen 1922/23 was de negende editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1922 en eindigde in april 1923. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). RFC Liégeois werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen RC de Gand naar de ere-afdeling. Ook in dit seizoen klopte het officieel klassement niet want bij Lyra en bij Schaerbeek was er een doelpunt te veel genoteerd.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling voor de start van het seizoen:
 RC de Gand (voorlaatste) degradeerde na zes seizoenen in Ere-Afdeling. 
 FC Malinois (laatste) degradeerde na één seizoen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen:
 White Star Woluwe AC - voor het eerst in tweede nationale.
 AS Herstalienne - voor het eerst in tweede nationale.
 CS de Schaerbeek - voor het eerst in tweede nationale.
 AS Ostendaise - voor het eerst in tweede nationale.

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1922-23 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering

Uitslagentabel

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Ere Afdeling op het eind van het seizoen:
 RFC Liégeois (kampioen) promoveert na 10 jaar terug naar de Ere Afdeling.
 RC de Gand (vice-kampioen) promoveert na 1 jaar terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
In het seizoen 1923/24 zou de Bevorderingsreeks bestaan uit 2 reeksen van 14 ploegen in plaats van 1 reeks. Hierdoor degradeerde geen enkele club aan het einde van het seizoen.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2